Die BOclassic ist ein Straßenlauf über 10 km (Männer) bzw. 5 km (Frauen), der seit 1975 in Bozen Silvester stattfindet und vom Läufer Club Bozen organisiert wird. Zum Programm der Veranstaltung gehören auch verschiedene Schüler- und Jugendläufe sowie seit 2003 ein separater Volkslauf über 5 km.

Geschichte 
Die Corrida Internacional de São Silvestre war Vorbild für das Rennen, das einer der ältesten Silvesterläufe Europas ist. Zunächst waren nur Männer zugelassen, und die zu bewältigende Distanz betrug ca. 13 km. Nach zwei Jahren durften auch Frauen starten, und 1984 wurde die Strecke auf ca. 10 km für Männer und 5 km für Frauen verkürzt. Seit 1987 wird der heutige Kurs absolviert. 1996 erhielt die Veranstaltung ihren heutigen Namen BOclassic.

Beste Südtiroler waren bislang Christian Leuprecht und Silvia Weissteiner, die jeweils einen dritten Platz erzielten.

Strecke 
Alle Läufe finden auf einer 1250 m langen Runde in der Altstadt von Bozen statt, mit Start und Ziel auf dem Waltherplatz.

Statistik

Streckenrekorde 
 Männer: 28:03 min, Philemon Hanneck (ZIM), 1991
 Frauen: 15:22 min, Seyaum Dawit (ETH), 2021

Siegerliste 
Quellen: Website des Veranstalters, ARRS

Weblinks 
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Stadtlauf
Laufveranstaltung in Italien
Sportveranstaltung in Bozen
Erstveranstaltung 1975
BOCLASSIC